Rio Aire (Inglaterra) — em Yorkshire
Rio Aire (França) — afluente do rio Aisne

Desambiguações de hidrografia